

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Celinówek – część miasta Marki
 Celinówek – część wsi Lasek w woj. łódzkie, w pow. sieradzkim, w gminie Warta

Zobacz też 
 Celin, Celina, Celinki, Celinowo, Celinów, Celiny